Charles Spencer, IX conde Spencer (nacido como Charles Edward Maurice Spencer Londres, Inglaterra; 20 de mayo de 1964), conocido por el título de cortesía de vizconde Althorp de 1975 a 1992, es un noble, autor, periodista británico y actual conde de Spencer desde la muerte de su padre, John Spencer, VIII conde de Spencer, en 1992.

Primeros años y educación 
Spencer nació en Londres el 20 de mayo de 1964 y fue bautizado como Charles Edward Maurice, con la reina Isabel II siendo su madrina. Sus padres eran todavía Vizconde y Vizcondesa Althorp, ya que su abuelo paterno, Albert Spencer, VII conde de Spencer, estaba vivo al tiempo de su nacimiento. Spencer tiene tres hermanas: Sarah, Jane y Diana. Diana se convertiría más tarde en Princesa de Gales. Su único hermano varón, John, había muerto a pocas horas de su nacimiento cuatro años antes de que Spencer naciera. Tras el divorcio de sus padres cuando él contaba con cuatro años, Spencer fue educado en Eton y el Magdalen College de Oxford, donde estudió Historia moderna.

Carrera 
Spencer trabajó como corresponsal de NBC News desde 1986 a 1995, sobre todo para los programas Today y NBC Nightly News. Escribió y presentó el documental de doce partes, Great Houses of the World (1994–1995) para NBC Europe. También trabajó como reportero para Granada Television desde 1991 a 1993.

Spencer ha escrito varias críticas de libros para The Guardian y The Independent on Sunday como también historias en The Guardian, The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph y en publicaciones como Vanity Fair, Verandah y Nest.

Tras la muerte de su padre el 29 de marzo de 1992 cuando él tenía 27 años, Spencer sucedió a su padre como el IX Conde Spencer, IX Vizconde Althorp, IX Vizconde Spencer de Althorp, IX Baron Spencer de Althorp, y IV Vizconde Althorp. También heredó Althorp, el asentamiento ancestral de la familia en Northamptonshire. Cuando su hermana estuvo en la cima de sus problemas emocionales, no le permitió a su hermana Diana vivir en Althorp - a pesar de sus ruegos. Desde 2009, ha restaurado Althorp. La riqueza de la familia Spencer deriva de su exitosa granja de ovejas en la era Tudor.

El 31 de agosto de 1997, su hermana mayor Diana murió tras un accidente automovilístico en París. Spencer ha desechado cualquier teoría conspiranoica acerca de la muerte de su hermana, y decladó que la carta que ella escribió 10 meses antes de su muerte en la que hablaba de la posibilidad de un futuro accidente como "tan solo una coincidencia bizarra y que no tiene nada que ver con la realidad."

Fue miembro de la Cámara de los Lores desde el 29 de marzo de 1992 hasta la House of Lords Act 1999 que excluía a la mayor parte de la nobleza, el 11 de noviembre de 1999.

En 2003, salió a luz que además de que Spencer no dejó a Diana quedarse en Althorp, también la acusó de ser manipuladora, la cual es una de las características relacionadas con la bulimia nerviosa que la propia Diana había admitido que estaba padeciendo. Diana fue enterrada en la casa ancestral de los Spencer, Althorp, donde construyó un jardín y un templo en su memorio. El museo abrió al público en 1998 con los beneficios siendo destinados a Diana's Memorial Fund, fundado por Spencer. Spencer comenzó a escribir sobre la historia familiar de los Spencer, Althorp: the Story of an English House fue publicado en 1998.

En 2003, Spencer fundó el Althrop Literary Festival. A este festival han acudido autores como Bill Bryson, Helen Fielding, Antonia Fraser, y Boris Johnson. En 2004, presentó dos documentales para History Channel, Blenheim: Battle for Europe.

Spencer fue elegido diputado por Northamptonshire en noviembre de 2005; la familia Spencer ha tenido mucha asociación con dicho condado, por situarse en ella el lugar ancestral de la familia, Althorp. Spencer también es patrón del Northamptonshire County Cricket Club.

Vida personal 
El 16 de septiembre de 1989, Spencer, entonces conocido como Vizconde Althorp, se casó con Victoria Lockwood (nacida el 20 de abril de 1965). La boda se llevó a cabo en la Iglesia de Santa María, Brington, y Darius Guppy fue el padrino. Dos de sus sobrinas, Emily McCorquodale y Eleanor Fellowes, fueron damas de honor. Dos de sus sobrinos, el príncipe Enrique y Alexander Fellowes, fueron pajes. Spencer y Lockwood, que se habían mudado a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se divorciaron el 3 de diciembre de 1997. La muerte de Diana ocurrió cuando Spencer aún estaba en proceso de divorcio; poco después de este divorcio, Spencer se mudó de vuelta al Reino Unido. El conde tuvo cuatro hijos con Victoria Lockwood, tres niñas y un varón:

 Lady Kitty Eleanor Spencer (nacida el 28 de diciembre de 1990). Casada el 24 de julio de 2021 con el empresario sudafricano Michael Lewis en Villa Aldobrandini.
 Lady Eliza Victoria Spencer (nacida el 10 de julio de 1992).
 Lady Katya Amelia Spencer (nacida el 10 de julio de 1992). Se comprometió con Greg Mallett en julio de 2020.
 Louis Frederick John Spencer, Vizconde Althorp (nacido el 14 de marzo de 1994); heredero aparente al título de su padre.

El 15 de diciembre de 2001, se casó con Caroline Hutton (nacida el 16 de octubre de 1966), exesposa de Matthew Freud. El conde tuvo dos hijos con Caroline, de la que se separó en 2007 y de la que luego se divorció:
 El Honorable Edmund Charles Spencer (nacido el 6 de octubre de 2003)
 Lady Lara Caroline Spencer (nacida el 16 de marzo de 2006)

El 18 de junio de 2011 en Althorp, Spencer se casó con Karen Villeneuve (nacida en Edmonton, Canadá el 30 de noviembre de 1972), una modelo y filántropa canadiense; la fundadora y ejecutiva de Whole Child International. Cuando tenía 21 años en la década de los 90 llegó a ser recepcionista del hotel The Four Seasons de Toronto. Estuvo casada anteriormente desde 1997 a 2003 con Mark Richard Gordon, con quien tuvo dos hijas: Emma (1998) y Kate (2001) Con el conde Spencer tiene una hija:
 Lady Charlotte Diana Spencer (30 de julio de 2012)

Spencer eligió nombrar a su quinta hija en honor a su hermana, Diana de Gales.

Spencer asistió a la boda de su sobrino Guillermo con Catherine Middleton, a quienes les fue otorgado el título de duque y duquesa de Cambridge en la Abadía de Westminster, Londres, el 29 de abril de 2011. También asistió a la boda de su sobrino Enrique con Meghan Markle, a quienes se les otorgó el título de duque y duquesa de Sussex en la Capilla de San Jorge, Windsor, el 19 de mayo de 2018.

El conde reside en su asentamiento ancestral, Althorp.

Libros 
 Althorp: the Story of an English House (1998) Londres: Viking.
 The Spencers: a Personal History of an English Family (2000).
 Blenheim, Battle for Europe (2004). Edición de papel por Phoenix, 2005. . Este libro fue un éxito de ventas por Sunday Times, y fue elegido "Libro de historia del año" en los National Book Awards 2005.
 Prince Rupert – The Last Cavalier (2007). Londres: Weidenfeld & Nicolson .
 Killers of the King: The Men Who Dared to Execute Charles I (2014). Bloomsbury . Este libro fue un éxito de ventas por Sunday Times.

Escudo de armas

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Londres
Condados de Reino Unido